Monastero della Santa Croce – monastero di Coimbra (Portogallo)
 Monastero della Santa Croce – monastero di Figline Valdarno (Italia)
 Monastero della Santa Croce – monastero di Bassano del Grappa (Italia), soppresso nel 1786, oggi adibito a canonica dell'omonima chiesa